Colima – stan w Meksyku
 Colima – miasto w Meksyku
 Colima – wulkan w Meksyku

Zobacz też 
 Nevado de Colima
 Loros de la Universidad de Colima